Dirk Schermerhorn (ingenieur) (1900-1937)
 Dirk Schermerhorn (burgemeester) (1797-1873), burgemeester van Sint Maarten en Warmenhuizen